Chile na zimowych igrzyskach olimpijskich brało udział 15 razy. Zadebiutowało na igrzyskach olimpijskich w 1948 roku. Podczas zimowych igrzysk reprezentanci Chile nie zdobyli żadnego medalu.

Starty na zimowych igrzyskach olimpijskich

Bibliografia 

Starty Chile na igrzyskach olimpijskich

!